Osoby o tym nazwisku:
 Artur Pasiński – polski siatkarz
 Jacek Pasiński – polski siatkarz, trener siatkarski
 Jerzy Pasiński – polski działacz państwowy, w latach 1989–1990 prezydent Gdańska
 Paweł Pasiński – polski lekkoatleta